Кхаммуан () — провинция в центральной части Лаоса. Административный центр — город Тхакхэк.

География 
Кхаммуан находится в центральной части Лаоса. Занимает территорию 16 315 км2. Граничит на севере с провинцией Борикхамсай, на юге с провинцией Саваннакхет, на западе с Таиландом, на востоке с Вьетнамом.

Административное деление 
Провинция разделена на следующие районы:

Население 
По данным переписи 2015 года, население провинции составило 392 052 человека.

Примечания

Литература 

 Minerals Yearbook Area Reports: International Review.. — Geological Survey, 2010. — pages с. — ISBN 978-1-4113-2964-5, 1-4113-2964-3.

Провинции Лаоса